Valters ist der Familienname folgender Personen:

 Jānis Valters (1869–1932), lettisch-deutscher Maler; siehe Johann Walter-Kurau
 Kristaps Valters (* 1981), lettischer Basketballspieler
 Miķelis Valters (1874–1968), lettischer Publizist, Diplomat und Politiker
 Sandis Valters (* 1978), lettischer Basketballspieler
 Valdis Valters (* 1957), sowjetischer bzw. lettischer Basketballspieler und -trainer